Мали́к (Абдумали́к) Каю́мович (Абдукаю́мович) Каю́мов (; ) — советский режиссёр, оператор документального кино, актёр. Герой Социалистического Труда (1990). Кавалер двух орденов Ленина (1980, 1990), народный артист СССР (1967), лауреат Государственной премии СССР (1981).

Биография

Детство 
Малик Каюмов родился в апреле — мае 1911 года (по официальным данным — 22 апреля 1912 года) (по другим источникам — в 1910) в Ташкенте (ныне в Узбекистане). По национальности узбек. Точная дата его рождения неизвестна: метрики ЗАГСа в то время отсутствовали. Всех своих 14 детей отец записывал на страницах Корана, который был утерян после его смерти.

Жил в Ташкенте неподалёку от нынешнего аэропорта. Отец Абдукаюм Каюмов был самым состоятельным человеком в Узбекистане, имел несколько кожевенных заводов, владел фруктовыми садами на 400 гектар земли. Из любви к лошадям построил ипподром, где организовывал скачки. После его смерти (когда отец умер, Малику было три года), на его счету в банке было обнаружено 10 миллионов золотых рублей.

Мать, Сабринисо-ая, была человеком образованным; хорошо говорила по-русски, читала по-арабски и знала Коран. В семье было четырнадцать детей, но многие из них умерли от голода, в результате осталось пятеро. Семья Каюмовых в основном кормилась от продажи тюбетеек, которые вышивала мать, а дети продавали на базаре.

С шести лет пошёл в махаллинскую школу, которую окончил в начале 1920-х годов. Его учителем был Тохири, которого позднее наградили орденом Ленина и представили к званию «Народный учитель Узбекистана». Из стен школы вышли многие знаменитости Узбекистана, в частности, академики Абид Садыков, Хамдам Усманов, Малик Набиев, а родной брат Малика Абдухамид стал позднее министром строительства и эксплуатации автомобильных дорог Узбекской ССР.

Начало карьеры 
Карьера Каюмова началась с восемнадцати лет, когда после окончания школы он был взят на первую узбекскую кинофабрику «Шарк Юлдузи» («Звезда Востока») (ныне «Узбекфильм») режиссёром Николаем Кладо, сыном историка и теоретика русского флота. В 1930 году впервые снялся в качестве актёра, сыграв роль комсомольца в фильме Н. Кладо «Американка из Багдада», позже снимался в некоторых других фильмах. Одновременно продолжал работать на кинофабрике ассистентом оператора. Его наставником был немец Фридрих Веригородский.

В 1930 году вместе с Н. Кладо переехал в Москву, в 1931 году поступил во ВГИК, учился на операторском отделении. Через два года, не получив диплома, вернулся в Ташкент, где был взят на работу в Ташкентскую студию кинохроники (ныне «Узкинохроника»), одновременно работал в «Союзкинохронике» (ныне Российская центральная киновидеостудия хроникально-документальных и учебных фильмов) собственным корреспондентом по Средней Азии (1932—1940).

В 1939 году кинолента Каюмова «Ташкентский текстильный комбинат» попала на Всемирную выставку в Нью-Йорке, где была удостоена Большой золотой медали. В 1939 году снял фильм о строительстве 270-километрового Большого Ферганского канала, который назывался «Могучий поток».

Экспедиция в Самарканд 
В июне 1941 года от Ташкентской студии кинохроники Каюмов был прикомандирован к экспедиции, которой было поручено провести работу по установлению документальной подлинности захоронения Тимура — вскрыть гробницы Тамерлана, его сына Шахруха и внука Улугбека в Самарканде. Каюмов был известный в республике кинооператор и едва ли не единственный в Ташкенте человек, который мог управлять камерой. В раскопках гробницы участвовал председатель правительственной комиссии востоковед А. А. Семёнов, М. М. Герасимов, прежде восстанавливавший по останкам костей облик царя Иоанна Грозного, учёный Т. Н. Кары-Ниязов, писатель С. Айни.

Каюмов верил в проклятие Тамерлана и в то, что если бы не началась эксгумация, то не было бы Великой Отечественной войны. Об этом он подробно рассказал, дав интервью в документальном фильме «Проклятие Тамерлана» (2003 год).

Фронтовой оператор 
С 1941 по 1945 год находился в составе фронтовых киногрупп, снимал бои на Калининском фронте, под Москвой, в районе города Ржева, а также при освобождении Белоруссии.

Парой Каюмову был Алексей Семин, который дважды его спасал, вынося раненым с поля боя. После первого ранения лечился в госпитале три месяца. Второе ранение было им получено в 1944 году в боях под Минском: три пули из автомата попали ему в ногу. Лечился в госпитале в Москве, в Лефортово. Избежал ампутации. В марте 1945 года был демобилизован инвалидом 2-й группы.

В узбекистанском кинематографе 
С 1946 года работал режиссёром-оператором, директором, художественным руководителем хроники Ташкентской киностудии («Узбекфильм»). С 1961 по 1976 год был директором, а затем художественным руководителем киностудии научно-популярных и документальных фильмов Узбекистана. 

Сразу после войны вышел его известный фильм, посвящённый строительству ГЭС в долине Сырдарьи «Огни Фархада», после него — кинокартина «Приезжайте к нам в Узбекистан». Последняя была удостоена Золотой медали на Международном кинофестивале в Венеции.  — «Золотой голубь» Международного кинофестиваля неигрового и анимационного кино в Лейпциге (ГДР, 1979).

В 1966—1968 годы снимал последствия землетрясения в Ташкенте. Документальный фильм «Ташкент, землетрясение», запечатлевший борьбу человека со стихией, а также большие стройки в Узбекской ССР, обошёл весь Советский Союз. Несколько лет снимал документальное кино о зарубежном Востоке, получившее также широкую известность. Наиболее известные среди этих работ: «Утро Индии», «Вьетнам — страна моя». Снял серию фильмов об Афганистане. 

Из интервью с ним:
Сколько раз смерть играла со мной в прятки, а я сам не знаю, как и почему, обманывал её. Дважды во время съемок тонул. Был на грани смерти в авиационной и автомобильной катастрофах. На своем веку я много летал, много смотрел, снимал, встречался со многими людьми. Моими собеседниками были в разное время Шарль де Голль, Джавахарлал Неру, Индира Ганди, Шастри, Хо Ши Мин….

Трижды был членом жюри Международного кинофестиваля в Москве и дважды председателем жюри Всесоюзного кинофестиваля (1966, 1977). Был председателем республиканского клуба творческой молодежи «Ильхом».

В 1975—1986 и 1988—1996 годах был первым секретарем правления Союза кинематографистов Узбекской ССР

Член КПСС с 1960 года. Неоднократно избирался депутатом районных и Ташкентского городского Советов народных депутатов, членом бюро Ташкентского обкома КП Узбекистана. Депутат Верховного Совета Узбекской ССР 9-го (1975—1979) и 12-го созывов (1990—1994).

Семья

Награды и звания 
Почётные звания:
 Герой Социалистического Труда (1990)
 Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1940)
 Народный артист Узбекской ССР (1965)
 Народный артист СССР (1967)

Государственные премии:
 Государственная премия СССР (1981) — за документально-публицистические кино- и телефильмы «Земельная реформа», «Афганистан. Революция продолжается», «Два дня в апреле. Репортаж о революции», «Афганистан. Жаркая зима»
 Государственная премия Узбекской ССР имени Хамзы (1965) — за фильм «От весны до весны»

Ордена:
 Два ордена Ленина (1980, 1990)
 Орден Красного Знамени (1944)
 Орден Отечественной войны 2-й степени (1985)
 Два ордена Трудового Красного Знамени (1959, 1971)
 Орден Дружбы народов (1989) — за заслуги в укреплении культурных связей с Республикой Афганистан
 Орден Красной Звезды (1943)
 Орден «Знак Почёта» (1940) — за фильм «Могучий поток»
 Орден «Эл-юрт Хурмати» (Узбекистан, 1999)

Медали:
 Две медали «За трудовое отличие» (1950, 1951)
 Медаль «Жасорат» (Узбекистан, 1995)

Другие награды, поощрения и общественное признание:
 Национальная премия «Ника» в номинации «Честь и достоинство» (1991)
 Более двадцати Почётных грамот Президиумов Верховных Советов РСФСР, Узбекской, Белорусской, Таджикской, Киргизской, Казахской, Туркменской, Эстонской ССР
 Большая золотая медаль Всемирной выставки в Нью-Йорке (1939, фильм «Ташкентский текстильный комбинат»)
 Золотая медаль на Международном кинофестивале в Венеции (фильм «Приезжайте к нам в Узбекистан»)
 Дипломы I степени на Международном кинофестивале стран Азии, Африки и Латинской Америки (фильмы «Памятники культуры Узбекистана», «Мусульмане Страны Советов»)
 Диплом I степени Всесоюзного кинофестиваля в Ленинграде (1964, фильмы «От весны до весны»)
 Приз «Золотой голубь» Международного кинофестиваля документального и анимационного кино в Лейпциге (ГДР) (1979, фильм «Паранджа»).
 Мало кто знает, Малик Каюмович,один из награжденных премией "Оскар" за фронтовую работу оператора. Эта награда выполненная из гипса, была присуждена 252 операторам,которые снимали хроники Второй Мировой Войны. Первый узбекский кинематографист с премией "Оскар".

Фильмография

Режиссёр 

  — «Ташкентский текстильный комбинат»
  — «Могучий поток»
  — «На высокой земле»
  — «Великая сила»
  — «Цвети, земля»
  — «Советский Таджикистан»
  — «Город четырех ворот»
  — «География Узбекистана»
  — «Социалистический Узбекистан»
  — «На главном Туркменском канале»
  — «Гости из Индии»
  — «На древней земле каракалпаков»
  — «Утро Индии»
  — «Кинофестиваль мира и дружбы»
  — «Брюссель, 1958»
  — «Памятники мусульманской культуре»
  — «Пять рук человечества»
  — «Приезжайте к нам в Узбекистан»
  — «Искусство мастеров Узбекистана»
  — «Вьетнам — страна моя»
  — «Сорок лет и один день»
  — «От весны до весны»
  — «Золотая свадьба»
  — «Звёзды России»
  — «Тринадцать ласточек» (совместно с Н. Атауллаевой)
  — «Регистан»
  — «Ташкент, землетрясение»
  — «Дети Ташкента»
  — «Бухара»
  — «Самарканду 2500 лет»
  — «Самарканд всегда со мной» (совместно с С. Благовым)
  — «Золотая Бенгалия»
  — «Паранджа»
  — «Есть на Востоке добрый город»
  — «Афганистан. Революция продолжается»
  — «Сад поэзии»
  — «Кто стреляет в республику»
 «Огни Фархада»
 «Встречи с Таджихон»
 «Хива — город четырех ворот»
 «Один год и один день»
 «Земельная реформа»
 «Два дня в апреле. Репортаж о революции»
 «Афганистан. Жаркая зима»
 «Путешествие по Узбекистану»
 «Ташкент — город мирный»
 «Жизнь, отданная искусству»
 «Третий орден республики»
 «Дорога через Гиндукуш»
 «Памятники культуры Узбекистана»
 «Мусульмане Страны Советов»
 «Родной край»
 «Три секрета красоты»
 «Узбекский атлас»

Оператор 

  — «Ташкентский текстильный комбинат»
  — «Могучий поток»
  — «Великая сила»
  — «На высокой земле»
  — «Цвети, земля»
  — «Земля родная»
  — «Советский Таджикистан»
  — «Советский Узбекистан»
  — «Гости из Индии»
  — «Утро Индии»
  — «Брюссель, 1958»
  — «Кинофестиваль мира и дружбы»
  — «Вьетнам — страна моя»
  — «Самарканд всегда со мной»

Роли в кино 
  — «Американка из Багдада» — комсомолец
  — «Гайль-Москау» — кочегар
  — «Удивительный день»
  — «Колодец смерти» — Рахимов, инженер
  — «Оазис в песках» (документальный)
  — «Бай и батрак» — друг Гафура
  — «Случай в пустыне» — эпизод
  — «О том, чего не было» — директор НИИ
  — «Проклятие Тамерлана» (документальный) — рассказчик

Сочинения 
 «Жизнь моя — кинематограф». Ташкент, 1982.

Примечания

Ссылки 
 Биография М. К. Каюмова в БСЭ
 Воспоминания М. К. Каюмова на портале Фергана. РУ 
 М. Каюмов об экскгумации гробниц Тамерлана 
 «Русский репортёр». Как снимали войну 
 «Дело всей жизни» Документальный фильм о жизни и творчестве легендарного фронтового кинооператора и кинодокументалиста Малика Каюмовича Каюмова от первого лица 

Персоналии:Узбекфильм
Заслуженные деятели искусств Узбекской ССР
Фронтовые кинооператоры Великой Отечественной войны
Общественные деятели Узбекистана
Общественные деятели СССР
Депутаты Ташкентского городского совета
Кинодокументалисты
Кинорежиссёры-документалисты СССР
Члены Ташкентского обкома КП Узбекистана
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 12-го созыва
Члены Союза кинематографистов Узбекистана
Похороненные в Ташкенте
Киноактёры Узбекистана
Долгожители Узбекистана
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 11-го созыва